Martin Prokop (* 4. Oktober 1982 in Jihlava) ist ein tschechischer Rallyefahrer.

Karriere 

Nachdem Martin Prokop vier Jahre in der tschechischen Rallyemeisterschaft aktiv war, gab er 2005 bei der Rallye Monte Carlo sein Weltmeisterschaftsdebüt. Er startete in der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft (JWRC) und beendete die Rallye auf dem neunten Rang. Am Ende der Saison belegte er ebenfalls Platz neun in der JWRC-Gesamtwertung.

Im Jahr 2006 gelang ihm bei der Rallye Katalonien sein erster JWRC-Sieg, die Saison beendete er mit dem zehnten Rang in der Nachwuchsweltmeisterschaft. 2007 erreichte Prokop in der gleichen Klasse zwei Siege, bei der Rallye Deutschland und der Rallye Korsika. Somit erzielte Prokop den dritten Platz der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft (JWRC).

In der Rallye-Weltmeisterschaft 2008 wechselte er im Laufe der Saison mehrmals zwischen JWRC- und der PWRC-Klasse, er erreichte den dritten Platz bei der JWRC und den fünften Platz in der PWRC.

In der Rallye-Weltmeisterschaft 2009 nahm er wiederum an beiden Weltmeisterschaften teil. Bereits im Oktober sicherte er sich den Juniorenweltmeistertitel, nachdem er die Rallye Zypern und die Rallye Sardinien gewann. In der PWRC belegte er am Ende der Saison den zweiten Gesamtrang hinter Armindo Araújo.

Zur Saison 2010 wechselte Prokop in die SWRC. Er war der erste Fahrer der mit einem Super-2000-Fahrzeug eine Wertungsprüfung gewann. In diesem Jahr gelangen ihm ein dritter und drei zweite Plätze in der SWRC-Klasse mit einem Ford Fiesta S200.

Auch in der Rallye-Weltmeisterschaft 2011 startet Prokop mit einem Ford Fiesta S2000. Bei der Rallye Mexiko fuhr er auf den neunten Gesamtrang, was zwei WM-Punkte gab im Klassement der WRC. Zudem war es der erste Sieg in der SWRC-Klasse.

Einzelergebnisse

WRC

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1982
Mann